Соревнования в беге на 5000 метров среди женщин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2012 года прошли 24 марта на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды. В забегах приняли участие 16 спортсменок.

Золотую медаль выиграла обладательница рекорда мира, Олимпийская чемпионка 2010 года, чемпионка мира 2007, 2008, 2009 и 2011 года на этой дистанции чешка Мартина Сабликова, второе и третье место у представительниц Германии — Штефани Беккерт и Клаудии Пехштайн соответственно. Список призёров полностью совпал с чемпионатом предыдущего, 2011 года.

Россиянка Ольга Граф, которая первый раз бежала дистанцию 5000 метров на чемпионате мира, показала высокий четвертый результат, став единственной, кто побил личный рекорд.

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Примечания 
 i — внутренняя стартовая дорожка, o — внешняя стартовая дорожка

Ссылки 
 Стартовый лист
 Результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2012